Plataforma per Viladecavalls Actiu, candidatura política municipal de Viladecavalls (Vallès Occidental)
 Alcohol de polivinil (del seu nom en anglès Polyvinyl Alcohol), polímer sintètic soluble en aigua
 Acetat de polivinil (del seu nom en anglès Polyvinyl Acetate), substància líquida usada com a adhesiu de materials com fusta, cartró o paper
 Alineació Vertical per Patrons (del seu nom en anglès Patterned Vertical Alignment), versió de pantalla de cristall líquid TFT-LCD desenvolupada per Samsung